Ла Вината има више значења:

 Ла Вината (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вината (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вината (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вината (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината, Ранчо ел Потриљо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вината (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вината (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вината (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вината (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вината (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вината (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Вината (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината, Вината Норте (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вината (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Вината (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вината (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вината (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вината (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вината (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вината (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вината, Фернандо Анхел Гонзалез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику